Bude steht für:

 Bude, kleines Gebäude 
 Bude (Cornwall), Badeort in Cornwall, England
 Bude (Mississippi), Ort im Franklin County, Vereinigte Staaten
 Versammlungsort einer Studentenverbindung oder Burschenschaft, siehe Korporationshaus

Bude oder Budé ist der Familienname folgender Personen:
 Guillaume Budé (1468–1540), französischer Humanist, Diplomat, Philologe und Bibliothekar
 Heinz Bude (* 1954), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Norbert Bude (* 1959), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)

Siehe auch:
 Budde